Nisís Ágios Nikólaos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Ágios Nikólaos (ö i Grekland, Epirus), Thesprotia, 
 Nisída Ágios Nikólaos (ö i Grekland, Västra Grekland, lat 38,86, long 20,75), 
 Nisída Ágios Nikólaos (ö i Grekland, Västra Grekland, lat 38,75, long 20,79), 
 Nisída Ágios Nikólaos (ö i Grekland, Kreta, Nomós Lasithíou), 
 Nisída Ágios Nikólaos (ö i Grekland, Sydegeiska öarna), Kykladerna, 
 Nisída Ágios Nikólaos (ö i Grekland, Joniska öarna, Nomós Kerkýras), 
 Nisís Ágios Nikólaos (ö i Grekland), Attika, Nomós Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar